«Би́тва тита́нов» () — художественный фильм 1981 года, приключенческий фильм производства США, снятый режиссёром Десмондом Дэвисом. Главные роли исполнили Лоренс Оливье, Гарри Хэмлин, Урсула Андресс и Мэгги Смит.

Сюжет 
Фильм представляет собой вольную экранизацию древнегреческих мифов. Персей, смертный сын Зевса, должен спасти свою любимую — прекрасную Андромеду — от сильного заклятия. У Персея есть помощники — прекрасный крылатый конь и удивительно умная сова Буббо, созданная Гефестом по приказу Афины.

Отличия фильма от мифа 
 В фильме у Андромеды есть жених, ревнивый соперник Персея — царевич Калиб (Калибос), который в конце концов превращается в чудовище. В мифе этого персонажа звали Финеем и он был обращён в камень горгоной Медузой во время женитьбы Персея на Андромеде.
 В фильме Андромеду должны принести в жертву Кракену, который на самом деле является персонажем не греческой, а скандинавской мифологии. В мифе вместо Кракена — морское чудовище, исполинская рыба или (по другим вариантам) дракон.
 Кракен и горгона Медуза названы в фильме последними из титанов. В мифе об этом не говорится.
 Согласно мифу, Пегас — конь Беллерофонта, а не Персея. В фильме Пегас — последний из стада крылатых лошадей Зевса.
 Сова Буббо есть только в фильме, но не в мифе.
 В фильме горгона Медуза обитала в Аиде, поэтому путь к ней преграждал двуглавый пёс, по-видимому, Цербер или Орф. В мифе она жила на острове с двумя сёстрами-горгонами, и пса не было.
 Согласно фильму, нереида Фетида живёт на Олимпе, и у неё есть сын Калибос. В мифах Фетида была замужем за смертным и имела единственного сына Ахилла.
 Согласно мифам, Кассиопея заявила, что её дочь прекраснее всех нереид, в фильме — что прекраснее именно Фетиды.
 В фильме из крови горгоны Медузы родились гигантские скорпионы, в мифах — змеи.

В ролях 
 Лоренс Оливье — Зевс
 Гарри Хэмлин — Персей
 Урсула Андресс — Афродита
 Мэгги Смит — Фетида
 Джуди Баукер — Андромеда
 Берджесс Мередит — Аммон
 Клер Блум — Гера
 Шан Филлипс — Кассиопея
 Флора Робсон — стикс
 Тим Пиготт-Смит — Фалло
 Нил МакКарти — Калибос
 Сьюзен Флитвуд — Афина
 Анна Мэнахан — стикс
 Фреда Джексон — стикс
 Джек Гвиллим — Посейдон
 Пэт Роуч — Гефест
 Дональд Хьюстон — царь Акрисий
 Вида Тэйлор — Даная

Интересные факты 
 Существуют разночтения относительно страны-производителя фильма: на IMDb указывают США, а многие другие источники — Великобританию. Это связано с тем, что большинство актеров англичане, а студии, на которых шло кинопроизводство, расположены в США.
 Спецэффекты в фильме созданы мастером Рэем Харрихаузеном.
 Другую версию фильма, которая во многом использует сюжетные ходы и художественные решения картины 1981 года, под тем же названием выпустил в 2010 году режиссёр Луи Летерье с Сэмом Уортингтоном, Джеммой Артертон, Лиамом Нисоном и Рэйфом Файнсом в главных ролях.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Десмонда Дэвиса
Фильмы-мелодрамы США
Семейные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1981 года